Carlshütte steht für:

 Carlshütte (Dautphetal), eine Industrieansiedlung im Ortsteil Buchenau der Gemeinde Dautphetal in Mittelhessen
 Carlshütte (Büdelsdorf), eine Eisengießerei in Büdelsdorf in Schleswig-Holstein
 Carlshütte (Delligsen), eine ehemalige Eisenerzhütte und -gießerei in Delligsen im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Carlshütte (Diedenhofen), eine ehemalige Eisenerzhütte im lothringischen Thionville
 Carlshütte (Kail), eine ehemalige Eisenerzhütte in der Ortsgemeinde Kail in Rheinland-Pfalz
 Carlshütte (Staffel), eine ehemalige Eisenerzhütte in der Stadt Limburg
 Carlshütte (Waldenburg-Altwasser), eine ehemalige Eisengießerei und Maschinenfabrik in Stary Zdrój (Altwasser), einem Stadtteil von Wałbrzych (Waldenburg), Niederschlesien